Strada statale 44 – strada statale polacca
 Strada statale 44 del Passo di Giovo